Ермолаевский сельсовет

 Ермолаевский сельсовет — в Башкортостане
 Ермолаевский сельсовет — в Удмуртии
 Ермолаевский сельсовет — в Новосибирской области